Chaignaud est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 François Chaignaud (1983-), danseur, chorégraphe et écrivain français ;
 Jean-Luc Chaignaud (1959-), chanteur lyrique français.

Patronyme français